Die A Grupa 1970/71 war die 47. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison begann am 29. August 1970 und endete am 27. Juni 1971.

Meister wurde ZSKA Sofia.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg in die B Grupa ab.

Nach Saisonende wurde die Fusion zum ZSK Slawia Sofia aufgelöst und wieder in Slawia Sofia und Lokomotive Sofia aufgesplittet. Um den beiden Vereine einen Startplatz für die folgende Spielzeit zu ermöglichen, wurde die Liga für die Saison 1971/72 auf 18 Vereine aufgestockt.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Fairplay

Kreuztabelle

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1970
Fußballsaison 1970/71